Mijakovići est un toponyme qui peut désigner :
Mijakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mijakovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.